Władysław III. bezeichnet folgende Personen:

 Władysław III. (Polen) (1161–1231), Herzog von Polen
 Władysław III. (Polen und Ungarn) (1424–1444), König von Polen und Ungarn